Plaats in Indonesië
 Sillu (Fatuleu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Sillu (Fautmolo), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara